Jan Verniers, Belgisch advocaat, politicus en bestuurder
 Roel Verniers, Belgisch schrijver

Nederlandse of Vlaamse achternaam